ZME – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria Metropark NJT di Iselin (Stati Uniti d'America)
 zme – codice ISO 639-3 della lingua mangerr